Tattersall, családnév, a lincolnshire-i, tatteshalli vagy tateshali helynévből származott, ahonnan egy ottani család kapta a nevét
 Tattersall, lóidomítások lovasjátékok betanulására és bemutatására alkalmas intézmény, amelyben eladó és bérlovakat egyaránt lehetett tartani, elsőként Richard Tattersall angol vállalkozó alapított ilyet, ami hamar népszerű lett, ezért a hasonló célú vállalkozásokat Európa-szerte róla nevezték el
 Tattersall lóvásártelep, 1879-től a főváros országos és heti lóvásárjainak helye volt a Keleti pályaudvar mellett, illetve hivatalosan a X. kerület Kerepesi út 7—11. szám alatt, előtte omnibusz telepként működött, 1960-tól Nemzeti Lovarda néven
 Tattersall Rt., 1877-ben Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvénytársaság néven jött létre, majd 1893-tól lótenyésztés emelésére alakult Tattersall részvénytársaság, 1899-től Budapesti Tattersall részvénytársaság, 1910-től az 1879-ben 30 évre megszerzett jogai a főváros (Tattersall és lóvásártelep igazgatósága) kezelésbe kerültek
 Magyar Tattersall Egylet, 1891-ben alakult, 1899-től neve Úrkocsisok Szövetkezetére változott, 1903-ban feloszlott, célja a magyar kocsiló tenyésztés és értékesítés előmozdítása volt (néhány tagjából alakult meg 1903–1904-ben a Magyar Ügetőverseny Egyesület)